Binghampton ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Binghampton (Illinois), im Lee County
 Binghampton (Tennessee), im Shelby County

Sonstiges:
 Binghampton Mine, Mine im Jefferson County, Montana

Siehe auch:
 Binghamton